POW, PoW ou pow peuvent faire référence à :

 POW, diminutif de  (prisonnier de guerre),
 PoW, diminutif de  (preuve de travail), un concept informatique
 PoW, diminutif de  (Prince de Galles).
 pow(x), fonction dans la section « math.h » de la standard library du langage C,
 , un prénom,
 Polska Organizacja Wojskowa, ou organisation militaire polonaise,
 POW, code IATA de l'aéroport de Portorož.
 POW! Entertainment, entreprise américaine de contenus de loisir.

Arts 
  (2003), une série télévisée,
 P.O.W.: Prisoners of War (1988), un jeu d'arcade transféré sur console Nintendo,

Musique 
  (2013), une chanson de Bullet for My Valentine,
 "POW" (2009), une chanson de Soulja Boy Tell 'Em
 "" (2004), une chanson de Lethal Bizzle,
 "", suite de la chanson, réunissant Jme, Wiley, Chipmunk, Face, ,  et Kano (rappeur),
 "Pow 2011", remix par .
 "P.O.W. (Pissed Off White Boy)", (1993), une chanson de Beowülf tirée de ,
 "Pow", une chanson des Beastie Boys tirée de Check Your Head
 "Pow", une chanson de Graham Central Station tirée de .

Voir aussi